«Акварель» () — дебютный короткометражный художественный фильм режиссёра Отара Иоселиани по мотивам рассказа А. С. Грина.

Сюжет 

Бедные супруги во время ссоры случайно видят картину, на которой изображён их дом, и изменяют своё отношение к нему. В конце семья позирует художнику. 

«Это моя первая учебная работа, по мотивам рассказа А. С. Грина. Сюжет: бедная семья: муж — пьяница, жена — прачка. Он тратит последние заработанные женой крохи на выпивку. И вдруг видят они картину, писанную акварелью, на которой изображен их ветхий домик. И дом на картине выглядит уютным и приветливым, а не таким унылым, каким они его себе представляли. И печаль охватывает их», - вспоминал сам Иоселиани.

В ролях 
 Софико Чиаурели — жена
 Геннадий Крашенниников — муж

Короткометражные фильмы СССР 1958 года
Короткометражные фильмы студии «Грузия-фильм»
Фильмы Отара Иоселиани
Дебютные фильмы кинорежиссёров